Ржев (ранее: Рже́ва Володи́мирова, Рже́вка, Ржов) — город в Тверской области России. Административный центр Ржевского муниципального округа. С 1929 до 2022 года был центром Ржевского района, в который не входил, так как был городом областного значения. С 2005 до 2022 года образовывал городской округ город Ржев. 

Город воинской славы России. Второй по численности населения город в области. Население —  чел. (), площадь города — 56,17 км².

География 
Ржев — первый по течению город на Волге (200 км от истока), расположен на юге Тверской области в 117 км от Твери. Волга разделяет город на два исторических района — Князь-Федоровскую (Советскую) и Князь-Дмитриевскую (Красноармейскую) стороны. По территории города протекают ещё три реки: Холынка, Серебрянка и Большая Лоча.

Ржев — крупный транспортный узел: здесь пересекаются железные дороги Москва — Рига и Торжок — Вязьма, в 1 км от южной границы города проходит автомагистраль  «Балтия».

История

Средние века 

Основание Ржева историческая литература относит к середине XII века, хотя в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом. Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов.

До середины XII века Ржев входил в состав смоленских земель, что подтверждается уставной грамотой Ростислава Мстиславича, князя Смоленского, за 1150 год (первое официальное упоминание о городе в письменном источнике). От князя Ростислава Ржев переходит к его сыну Мстиславу Храброму, а от того к Мстиславу Мстиславичу Удатному. С ним связано летописное свидетельство о событиях 1216 года, где город был назван «Ржева, город Мстиславль на верхе», то есть находящийся в верховьях Волги. В тот год владимиро-суздальский князь Святослав Всеволодович осадил Ржев. Мстислав Удатный вместе с братом Владимиром Псковским выступил на помощь осаждённому городу и освободил его. В. Л. Янин составил подробное описание географии Ржевской земли, принадлежавшей в этот период потомкам Мстислава Храброго и входившей в состав Торопецкого княжества.

Долгое время святым покровителем города Ржева почитался князь Владимир, похороненный с женой Агриппиной в Успенском кафедральном соборе. Ещё в начале XX века каждый житель города мог рассказать легенду о защитнике Ржева князе Владимире: «Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом волжском берегу на белом коне возникал безмолвный воин-князь Владимир. И каждый раз по взмаху его руки враги бежали от города. Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер горожане у стены ставили новую пару сапог. Множество новых сапог износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить новые княжеские сапоги… С той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город».

В XVIII веке местное почитание распоряжением церковного начальства было прекращено, в частности из-за того, что местное предание не сохранило никаких сведений о кн. Владимире. Но как показал академик Е. Е. Голубинский, речь идёт о Владимире Мстиславиче Псковском. Общецерковное почитание св. благоверных князя Владимира и княгини Агриппины было установлено в 70-е годы XX века.

Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII—XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости и части важного торгового пути. За город шла упорная борьба.

С середины XIII века Ржевское княжество входило во владения московского князя в числе удельных городов. Тверские и новгородские князья, чьи владения подступали непосредственно к Ржеву, не раз пытались отнять его у Москвы. В XIV веке за город развернулась борьба между Москвой и Литвой, и несколько раз он переходил из рук в руки. В 1356 году Ржев был захвачен литовцами, но через два года отбит войсками великого князя Ивана II Красного. В 1359 году Ржев на девять лет оказался вновь во владении Литвы, и лишь в 1368 году Москва опять присоединяет его к своим землям. В 1376 году Ржев упоминается опять как литовское владение, а участие ржевской рати в походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году указывает о принадлежности города в то время Москве.

В дальнейшем Ржев ещё много раз менял владетелей, будучи хорошей «разменной монетой» в политических играх князей. Так, по договору 1390 году между князем Василием I и Владимиром Андреевичем Серпуховским Ржев отошёл последнему. В начале XV века Василий I меняет у Владимира Серпуховского Ржев на Углич, возводит в городе новые укрепления и отдаёт его «в кормление» литовскому князю Свидригайле Ольгердовичу, перешедшему на сторону Москвы. В начале 40-х годов XV века город принадлежал Дмитрию Шемяке. Во время борьбы за московский престол великий князь Василий II, ослеплённый Дмитрием Шемякой и скрывавшийся от него в Твери, дарит Ржев князю Борису Тверскому. Но жителям Ржева пришёлся не по нраву князь Борис, и они взбунтовались. Борису пришлось силой доказывать своё право на власть. После многодневной осады Ржев был взят тверским князем. Произошло это в 1446 году, а через два года Ржев опять захватила Литва. По мирному договору 1449 года Литвы с Тверью город был возвращён тверскому князю. С его смертью Ржев, который Волга делила на две части, был поделён между двумя его сыновьями, и только в 1521 году по причине бездетности их потомков этот многострадальный город окончательно отошёл великому московскому князю.

Новое время 
Москва придавала Ржеву большое значение как крепости, охранявшей её западные границы от польско-литовского вторжения. В Смутное время во Ржеве бывали самозванцы, поляки, шведы. Первого самозванца жители Ржева поддерживали, «предались тени Лжедмитрия», как видно из летописи. С поляками Лисовского они вели активную борьбу. Осаждённый поляками город под командованием боярина Фёдора Шереметева оказал врагам достойный отпор, хотя сам очень пострадал, а многие его защитники погибли. С изгнанием поляков город начинает восстанавливаться. Границы Руси отодвигаются от Ржева, но ещё несколько десятилетий он продолжает оставаться надёжной тыловой базой и крепостью. При первых Романовых в крепости Ржева сохраняется большой гарнизон, сам город остаётся сборным пунктом дворянского ополчения и стрелецких полков во время военных действий.

Возрастает и экономическое значение Ржева. Поток обозов с товарами по радиально расположенным от города большакам (большим дорогам) и караванов судов по Волге возрастает с каждым годом. Важнейшим промыслом Ржева становится извозный, а одной из главный фигур экономической жизни Ржева делается ямщик. Всё больше строится в городе постоялых дворов. К концу XVII века на торговой стороне начинают возводиться каменные строения, на берегу Волги встают новые пристани и склады. К началу XVIII века Ржев выдвигается в число значительных торгово-промышленных центров Российской империи.

Согласно административному делению в течение XVIII века Ржев был приписан вначале к Ингерманландской губернии, затем стал городом Тверской провинции Новгородской губернии, а в 1775 году — уездным городом Тверского наместничества. К середине века здесь работали 25 заводов и фабрик, на базе местного сырья работали маслобойная, льнообрабатывающая, лесопильная, кожевенная, кирпичная мануфактуры. На строительство Санкт-Петербурга ежегодно поставлялось множество рабочих инструментов, дерева и кожи, для флота здесь ткали парусное полотно, вили верёвки и канаты. Из западных губерний и с Украины во Ржев доставляли хлеб и другие продовольственные товары, а из Ржева они уходили в новую столицу. В течение лета более 100 барок, а зимой до семи тысяч обозов развозили товары в другие города России. На торговой площади Ржева, где стоял гостиный двор со 105 каменными лавками, ежегодно проходили две ярмарки — Сборная и Петровская. Из окрестных сёл и деревень в город приходило до 8 тысяч человек для работы на многочисленных пристанях и предприятиях грузчиками, трепачами льна и пеньки, бурлаками и лоцманами.

Экономические изменения никак не повлияли на жизненный уклад горожан. Наоборот, новшества в быту, связанные с реформами Петра I, во Ржеве были встречены неодобрительно. «Дела Петровы ещё дела антихристовы», — говорили купцы-старообрядцы, которых в городе было немало. Всё, что нарушало старый порядок, вызывало бурное противодействие, даже новый план городских властей по благоустройству и расширению улиц привёл к бунту. Во Ржеве, разделённом рекой на две части, со времён церковного раскола исторически сложились два религиозных центра. На правой, Князь-Дмитровской, стороне «правили» купцы-старообрядцы. На левой, Князь-Фёдоровской, — никонианцы, сторонники Никона. Соперничество между ними носило крайне враждебный характер, и часто в разговорах звучало «наша сторона» или «та сторона». Ржев можно было назвать старообрядческим городом: по данным о распространении старообрядчества в Тверской губернии в XVIII—XIX веках их «основным местным центром был город Ржев, где из общего числа старообрядцев губернии 7775 человек, проживало 6416». Влиятельное купечество с его капиталами, большинство которого было старообрядцами, обеспечивало себе большой вес и экономическое господство в городе.

В 1870-х годах Ржев среди городов Тверской губернии был наиболее значительным торговым пунктом после самой Твери; в нём проживало свыше 30 000 жителей. С прокладкой железных дорог торговое значение города упало, весьма развитые прежде льнотрепальное и пенькопрядильное производства сократились. В 1890 году в городе насчитывалось 21 397 жителей, среди которых более 50 % составляли старообрядцы (в основном беспоповского толка). В 1896 году имелось 27 фабрик и заводов. Главными предметами торговли выступали хлеб, лён и пенька.

Ржев был один из первых городов, где появилась почтовая связь: с 1866 года здесь была своя земская почта, выпускались ржевские конверты и марки. Почта была конной, уходила из города по четвергам и воскресеньям со скоростью 40 вёрст в сутки. Много лет Ржев называли «голубиным городом». В городе было множество голубятников и голубей. В результате скрещивания и отбора были выведены породы голубей получившие названия «ржевской»: Ржевский ленточный турман, Ржевская чайка.

 года во Ржеве Совет рабочих депутатов создал Военно-революционный комитет и провозгласил установление в городе Советской власти (утвердилась в середине декабря). Генеральный план и схема планировки Ржева была разработана в 1927 году архитектором-градостроителем А. П. Иваницким.

Новейшее время 

Во время оккупации 9-я армия вермахта 1941—1943 систематически совершала преступления против гражданского населения и советских военнопленных, что продолжалось до освобождения в марте 1943 года.
До Великой Отечественной войны население города составляло 56 тыс. человек. В результате боевых действий в 1941—1943 годах за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации во Ржеве, и приблизительно стольких же в районе, в день освобождения — 3 марта 1943 года — в городе осталось 150, вместе с районом — 362. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий материальный ущерб, нанесённый оккупантами городу и району, по определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей. По оценке участника этих событий, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, в Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше 1 млн человек. После войны город был отстроен заново. Яркое художественное воплощение Ржевская битва нашла в «ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева, стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом», в стихотворении «Бесы» Михаила Матусовского, песне Михаила Ножкина «Под Ржевом», художественном фильме 2019 года «Ржев» режиссёра Игоря Копылова.

Климат 
Климат умеренно-континентальный с коротким тёплым летом и продолжительной морозной зимой. 

Средняя скорость ветра — 3,0 м/с

Территориальное деление 
Относительно реки Волги город Ржев неофициально исторически делится на две части:
 Советская сторона (до 1920-х — Князь-Фёдоровская сторона) на левобережье (северная половина города)
 к ней относятся микрорайоны: Восточный, Захолынский, Зеленькино, Кирпичный, Краны, Опоки, Порт, посёлок мебельного комбината,  Семь ветров,  Склад-40,  Тетерино,  Шихино, Шопорово
 Красноармейская сторона (до 1920-х — Князь-Дмитриевская сторона) на правобережье (южная половина города)
 к ней относятся микрорайоны: Васильевский, Высокое, Мелихово, Нижний Бор, посёлок 40 лет ВЛКСМ, посёлок Льнозавода (Ральф), посёлок РТС, Пристанционный, Путеец

Награды 

 Почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы» (8 октября 2007) — за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.
  Орден Отечественной войны I степени (2 марта 1978) — за мужество, проявленное трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве.

Население

Экономика

Промышленность 
Основная отрасль экономики — машиностроение («Элтра», Ржевский краностроительный завод, «РжевМаш», «ЭРМЗ», «Электромеханика», OAO «514 АРЗ» (авиаремонтный завод), Ржевская типография (филиал ОАО «ТОТ»). Есть также предприятия деревообрабатывающей («Ржевмебель»), строительной (ООО «Ржевкирпич», ВВКЗ, КСК «Ржевский», «Ржевстройматериалы»-предприятие уже не работает), лёгкой («Чайка») и пищевой промышленности (хлебокомбинат, молокозавод, пивзавод, ЗАО «Галерея вкусов»).

За 2006 год промышленными предприятиями города Ржев произведено продукции на сумму 4150,9 млн рублей.

В общем объёме производства:
 добыча полезных ископаемых — 0,1 %,
 обрабатывающие производства — 91,6 %,
 производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды — 8,3 %.
Структура предприятий обрабатывающих производств:
 производство пищевых продуктов, включая напитки — 20,9 %,
 текстильное и швейное производство − 0,4 %,
 производство изделий из дерева − 4,7 %,
 полиграфическая промышленность − 0,3 %,
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов − 7,5 %,
 производство машин и оборудования, электрооборудования − 66,2 %.
Объём отгруженных товаров собственного производства, в обрабатывающих производствах 2010 года составил 6,53 млрд рублей.

Связь 
 ГигаЛинк
 Ростелеком
 ИП Гришин А. С.

Мобильные операторы:
 МТС
 Билайн
 Мегафон
 Теле2
 Yota

Радиостанции города:

 69,98 «Радио России» / «ГТРК Тверь» (Молчит)
 96.2 «Пилот Радио»
 96.6 «Радио ENERGY»
 97.7 «Радио Монте-Карло»
 98.6 «Авторадио»
 99.1 «Радио Maximum»
 99.5 «Радио России» / «ГТРК Тверь»
 100.0 «Юмор FM»
 100.8 «Ретро FM»
 101.2 «Радио Звезда»
 101.9 «Радио Дача»
 102.4 «Радио Вера»
 102.9 «Радио 7 на семи холмах»
 103.3 «Радио Ваня»
 104.0 «Дорожное радио»
 104.9 «Новое радио»
 105.4 «Наше радио»
 105.8 «Европа Плюс»
 106.2 «Русское радио»
 106.9 «Радио Дача» / Первая Танцевальная (ПЛАН)
 107.3 «Радиола»
 107.7 «Радио ТВ (Твоя Волна)»

Интернет-ресурсы 
www.rzev.ru — информационный портал о жизни города

Транспорт 

Городской транспорт представлен такси и городскими микроавтобусами с фиксированными местами остановок. С 2020 года в основном, на маршрутах работают ЛиАЗ-4292 (до этого работали ПАЗ-3205). В городе также есть городская автостанция, с которой осуществляются междугородние рейсы. Основные направления: Москва, Тверь, Осташков, Нелидово, Оленино и др. 

Ржев — крупный железнодорожный узел. Здесь пересекаются линии Москва — Рига и Торжок — Вязьма — Фаянсовая. В городе расположены 2 железнодорожных вокзала — Ржев-Белорусский (Ржев-I) и Ржев-Балтийский (Ржев-II), а также железнодорожная станция Мелихово. Вследствие низкой пропускной способности и отсутствия электрификации на линии Лихославль — Вязьма транзитное пассажирское движение через Ржев по этому направлению сокращено. Маршруты движения ранее ходивших здесь поездов (Санкт-Петербург — Брянск, Мурманск — Адлер и других) стали проходить по Большому кольцу Московской железной дороги или через Москву, остался только поезд № 087А/088А Санкт-Петербург — Смоленск. Через вокзал Ржев-II проходят поезда дальнего следования Москва — Рига (№ 1/2 «Латвия», № 3/4 «Юрмала») и Москва — Великие Луки (№ 661/662). Также с вокзала отправляется поезд № 78 на Санкт-Петербург и пригородные поезда на Вязьму (автомотриса АЧ2) временно приостановлены в связи с движением поезда поезд № 087А/088А Санкт-Петербург — Смоленск. А пригородные поезда на Торжок, Нелидово, Новосокольники, Оленино, Осугу ходить ежедневно. 

Важным транспортным направлением с июня 2020 г. стал «Ржевский мемориал Советскому солдату», расположенный в пригороде Ржева. Добраться до вновь открытого исторического памятника можно регулярными городскими автобусами, а с 6 мая 2021 г. — и проходящими через Ржев из Москвы скоростными поездами «Ласточка».

Достопримечательности

Памятники

Наиболее значимые памятники архитектуры 

 Храмы Ржева
 Здание Государственного банка (модерн, нач. XX века) (Пушкинская наб., д. 17)
 Дом купца Акима Немилова (нач. XIX века) (Партизанская ул., д. 30)
 Дом купцов Образцовых (классицизм) (Советская площадь)
 Архитектурный комплекс площади Коммуны
 Здание Краеведческого музея (Красноармейская набережная, 24а)
 Здание Выставочного зала (улица Ленина, 4/53)
 Комплекс жилых домов на Ленинградском шоссе (дд. 29, 31), ул. Никиты Головни (д. 1), ул. Куйбышева (д. 2) («Калининские дома»)
 Здание вокзала Ржев-II (Ржев-Балтийский) (1952)

Памятники тематические 
 Обелиск освободителям Ржева и вечный огонь (на Соборной горе);

 Мемориал Советскому солдату (открыт в 2020 году на съезде с трассы М9 «Балтия»);
 Стела в честь освобождения Ржева (установлена в 1944 году у старого моста);
 Аллея Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы (в парке Грацинского);
 Стела «Ржев — город воинской славы» (на Советской площади);
 «Танк Т-34» — памятник танкистам освобождавшим Ржев (на площади Мира);
 «Противотанковая пушка ЗИС-2» — памятник артиллеристам освобождавшим Ржев (в парке Грацинского);
 «Паровоз-памятник СУ 208-64» — монумент в честь ржевских железнодорожников погибших в годы Великой Отечественной войны (в парке железнодорожников);
 Паровоз-памятник Эр785-51 (у входа на жд платформу «Ржевский мемориал»);
 Стела воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (в парке железнодорожников);
 Стела на месте казни активистов подпольной организации: А. П. Телешева, В. И. Новожёнова и А. В. Белякова (на Советской площади);
 Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (на площади перед ГДК);
 «Самолёт МиГ-17» — памятник лётчикам — участникам Великой Отечественной войны (на возвышении около реки Холынки);
 Памятник воинам, погибшим в Афганистане (в сквере у старого моста);
 Памятник воинам 204-й воздушно-десантной бригады в феврале 1942 года закрепившимся на плацдарме Мончалово — Окороково и оказавшим содействие войскам 29-й армии при выходе их из окружения (в сквере у вокзала Ржев-II);
 Стела «Честь и Слава труду» (рядом с локомотивным депо «Ржев»).

Памятники знаменитым людям 
 Памятник военкому В. В. Грацинскому (в парке Грацинского);
 Памятник генерал-полковнику авиации М. М. Громову (на возвышении около реки Холынки);
 Памятник В. И. Ленину (на Советской площади);
 Памятник В. И. Ленину (в сквере у вокзала Ржев-I);
 Памятник генералу армии В. Ф. Маргелову (в сквере воинов-интернационалистов);
 Памятник маршалу авиации А. И. Покрышкину (на улице Челюскинцев);
 Памятник преподобному Сергию Радонежскому (на улице Партизанской, на территории средней школы № 2);
 Памятник герою войны 1812 года генерал-майору А. Н. Сеславину (на площади Коммуны);
 Памятник И. В. Сталину (у входа в избу-музей И. В. Сталина в Хорошево);
 Памятник революционерам — делегатам II Всероссийского съезда Советов от города Ржева: К. Г. Жигунову, И. Х. Бодякшину и Ш. С. Иоффе (на площади Революции).

Музеи 

 Ржевский краеведческий музей — Красноармейская наб., д.24а.
 Музей военной истории Ржева с диорамой «Ржевская битва» и экспозицией военной техники — Красноармейская наб., д.26.
 Ржевский филиал центрального музея Октябрьской железной дороги — Октябрьская ул., д.74/21.
Режим работы: 09:00 — 17:00, обед 12:00 — 13:00. Вход свободный.
 Музей истории Ржевского корпуса ПВО с экспозицией авиационной и ракетной техники — ул. Челюскинцев.
Посещение только с экскурсиями.
 Выставочный зал — ул. Ленина, д.4/53.
 Изба-музей «Калининский фронт. Август 1943 года» (бывший музей Сталина) — Ржевский район, дер. Хорошево.
Вход свободный.
 Музейно-выставочный павильон Ржевского мемориала (интерактивный) — Ржевский район, автодорога М-9 «Балтия».

Города-побратимы 
  Гютерсло (Германия)
  Катринехольм (Швеция)
  Ковель (Украина)
  Сало (Финляндия)
  Силистра (Болгария)
  Смела (Украина)
  Слуцк (Белоруссия)
  Горки (Белоруссия)

Почётные граждане 
   Николаев, Андриян Григорьевич (1962 г.) — лётчик-космонавт, генерал-майор авиации
   Быковский, Валерий Фёдорович (1964 г.) — лётчик-космонавт, полковник
  Якин, Хабибулла Хайруллович (1923 г.) — полный кавалер ордена Славы, участник боёв за Ржев
  Куликов, Виктор Георгиевич (1998 г.) — Маршал Советского Союза
 Ржевская, Елена Моисеевна (2000 г.) — писательница, участница боёв за Ржев
    Покрышкин, Александр Иванович (2003 г.) — знаменитый лётчик, маршал авиации
 Ножкин, Михаил Иванович — актёр театра и кино, поэт, музыкант. Народный артист РСФСР
 Кулешов, Михаил Павлович — советский и российский деятель военно-промышленного комплекса
 Немиров, Павел Семенович (1857—1942) — купец, меценат, благотворитель, основатель театра
 Степанченко, Валентин Титович (1994 г.) — директор Ржевского краностроительного завода, Заслуженный машиностроитель РФ
 Газин, Ринат Ханафиевич (2018 г.) — директор АО «514 Авиаремонтный завод» (с 1996 по 2013 гг.)

Ржев в искусстве 
 Неоднократно посещавший в 1848—1859 гг. Ржев А. Н. Островский, возможно, мог использовать образ города в качестве прототипа города Калинова в своей пьесе «Гроза».
 Демьян Бедный использовал в качестве основы сюжета стихотворения «Этому не бывать!» историю о написании в 1930 г. работницами Ржевской льночесальной фабрики письма бывшему владельцу фабрики Рябушинскому (текст письма и стихотворения).
 Главным героем повести Вячеслава Шишкова «Прохиндей» является ржевский купец Долгополов. Описанию купеческого Ржева посвящены первые главы повести.
 Кровопролитные бои под Ржевом в 1941—1943 гг. нашли художественное воплощение в «ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева, стихотворении Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», песне Михаила Ножкина «Под Ржевом».
 Песня «Турманы-турмалины», в исполнении В. В. Толкуновой, посвящена породе голубей «турманы», выведенной во Ржеве, благодаря данной породе голубей Ржев имеет неофициальный статус «Голубиное сердце России».
 Старообрядческий писатель, ржевитянин Василий Иванович Иголкин в своей книге «Ржевитянка» повествует о жизни ржевского купечества и старообрядцев. Главная героиня повести, дочь ржевского купца М. П. Берсенева — Капитолина. В марте 2015 года книга была издана культурологом, публицистом М. Н. Волосковой.
 В телевизионном эфире и сети Интернет неоднократно выходили документальные фильмы о боях на Ржевско-Вяземском направлении в ходе Великой Отечественной войны.
 В ноябре 2019 г. в широкий прокат вышел художественный фильм «Ржев», первая полнометражная лента о кровопролитных боях подо Ржевом 1942—1943 гг. Снят был режиссёром Игорем Копыловым по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Имя Ржева в топонимах 
В Москве, в честь Ржевской иконы Божией матери, названы Большой и Малый Ржевские переулки.

Рижский вокзал в Москве с 1942 по 1947 год назывался «Ржевским», железнодорожная платформа пригородного сообщения расположенная рядом с ним, носила название «Ржевская» до 2019 года.

Ржевские улицы и шоссе в городах 
Переулок Ржевский есть в городах: Брянск, Выборг, Торжок и Калининград.

Примечания

Литература 
 
 
 
  (обл.)

Ссылки 
 Ржевская битва 1941—1943
 Ржев в энциклопедии «Мой город»
 Сайт города Ржев
 Онлайн трансляция с ip-камеры
 Немецкая кинохроника времён ВОВ:  

Смоленское княжество
Города воинской славы
Города на Волге
Города Древней Руси

Города из Списка русских городов дальних и ближних